Brutal Part 1 & 2 é um filme pornográfico gay lançado em 2010 produzido pela Raging Stallion Studios.

Dirigido por  Tony DiMarco , o filme tem como tema o universo de artes marciais, tendo vencido o Grabby Awards de 2011 como  Best Videography.

Alem de ter sido indicado como Best Supporting Actor (Bren Wyson e Angelo Marconi), Best Art Direction, Best Director, Best Screen Play e Best Movie. O filme ainda conta com a participação do ator ítalo-brasileiro Alexsander Freitas, indicado à Best 3-Way.

Elenco
Ricky Sinz
Jason Adonis
Alexsander Freitas
Angelo Marconi
Race Cooper
Trent Diesel
Draven Torres
Drew Cutler
Brenn Wyson
Spencer Reed
Park Wiley

Filmes pornográficos dos Estados Unidos
Filmes pornográficos gays